Museo Arqueológico Nacional puede hacer referencia a:

Museo Arqueológico Nacional en Madrid, España;
Museo Arqueológico Nacional en Atenas, Grecia;
Museo Arqueológico Nacional en Florencia, Italia;
Museo Arqueológico Nacional en Nápoles, Italia;
Museo Arqueológico Nacional en Aruba, Países Bajos;
Museo Arqueológico Nacional en Tirana, Albania.